Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1971, disputat al circuit urbà de Mosport el 19 de setembre del 1971.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Jackie Stewart 1' 15. 3
 Volta ràpida: Denny Hulme 1' 43. 5 (a la volta 57)
 La cursa es va aturar a les 64 voltes per les condicions climatològiques adverses.

Referències 
 

Canadà
1971